est la formule brute de plusieurs isomères.
 tritriacontane, numéro CAS 
 16-éthylhentriacontane, numéro CAS